Molekulska formula -{C17H17N3O2}- se može odnositi na:

 Divaplon
 GYKI-52895